Кальпу́рния () — древнеримское женское имя, которое носили матроны, происходившие из знатного плебейского рода Кальпурниев. Может относиться к следующим личностям:

 Кальпурния Пизонис (ум. после 44 до н. э.) — третья жена Гая Юлия Цезаря;
 Кальпурния Бестия (ум. 82 до н. э.) — жена Публия Антистия, народного трибуна 88 и плебейского эдила 86 гг. до н. э.;
  — супруга крупного латинского анналиста Плиния Младшего;
  (Calpurnia Hispulla) — тётка и приёмная мать предыдущей, адресат писем Плиния

Другие объекты 
  — астероид, открытый в 1980 году;
  — род растений из распространённой в Южной Африке трибы Подалириевые (Podalyrieae) подсемейства Мотыльковые семейства Бобовые;
 «Кальпурния» — опера Дж. Б. Бонончини (1724).
 Calpurnia — канадская инди-рок группа, существовавшая с 2017 по 2019 год и известная участием в ней Финна Вулфхарда.

См. также 
 Кальпурний
 Кальпурнии